Тиваида може да се отнася за:

 Тиваида – историко-географска област в Древен Египет с център старата египетска столица Тива.
 Северна Тиваида – поетично название на областта около северните руски градове Вологда и Белозерск.
 Нова Тиваида – руски православен общежителен скит в Атонската Света Гора, подчинен на манастира Свети Пантелеймон.